Capra nubiana – specie di capra selvatica del genere Capra, noto anche come stambecco nubiano
 Capra nubiana – razza di capra